Een verkeersweg:
 N478 (Frankrijk)
 N478 (Nederland), zie Provinciale weg 478

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing